Jennifer Fox peut désigner :
 Jennifer Fox (1959-), réalisatrice américaine ; 
 Jennifer Fox, productrice américaine.